

Patronyme 
Le patronyme Zappa est porté par plusieurs personnes... :
 Francesco Zappa, compositeur italien du  ;
 Frank Zappa, compositeur, guitariste et satiriste américain ;
 Gail Zappa, épouse du musicien et compositeur Frank Zappa ;
 Moon Unit Zappa, fille de Frank Zappa, actrice américaine ;
 Dweezil Zappa, fils de Frank Zappa, guitariste américain ;
 Ahmet Zappa, fils de Frank Zappa, musicien américain ;
 Diva Zappa, fille de Frank Zappa, « artiste-tricoteuse » américaine.

Autres 
 Zappa est le nom d'un programme d'échecs ;
 Zappa est un genre de poissons, ainsi nommé en l'honneur de Frank Zappa et ne comprenant qu'une espèce : Zappa confluentus ;
 Zappa est le deuxième film de Bille August, réalisé en 1983.

Homonymie de patronyme